Торель:
 Торель, Тарель ж. — поясок, точеный обручик на пушках и на других вещах.
 Торель — название плоской посуды, у И. Ф. Наживина «На золотых блюдах и торелях лежали пряники, коврижки всякие, пастила душистая, леденцы, а также фрукты ... .»
 К. Торель — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе.